

Mitologia 
 Lisippe (o Lisippa) – personaggio della mitologia greca, figlia di Preto e di Stenebea. Sorella di Ifinoe ed Ifianassa.
 Lisippe (o Cidippe) – personaggio della mitologia greca, sposa di Cercafo e madre di Lindo, Camiro e Ialiso
 Lisippe (o Leucippe) – personaggio della mitologia greca, madre di Teutrante il re di Teutrania, in Misia
 Lisippe – personaggio della mitologia greca, figlia di Tespio, ebbe un figlio con Eracle di nome Erasippo
 Lisippe – personaggio della mitologia greca, un Amazzone madre del dio fluviale Tanais
 Lisippe – personaggio della mitologia greca, moglie di Prolao di Elis
 Lisippe – personaggio della mitologia greca, possibile nome della moglie di Talao

Note